Такмичење у маратону на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 12. августа улицама Берлина.

Маратонска трка није била на програму претходног Европског првенства у Амстердаму 2016.

Земље учеснице 
Учествала су 72 маратонца из 25 земаља. Земље учеснице могле су пријавити до 6 учесника због бодовања прве тројице такмичара за екипни пласман. 

  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (5)
  (3)
  (1)
  (4)
  (1)
  (6)
  (2)
  (6)
  (1)
  (5)
  (5)
  (5)
  (1)
  (1)
  (6)
  (1)
  (5)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбржих европских тркача у маратону 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2018. године у 10:00. 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара .

Екипни резултати 
Екипни резултати се рачунају у Европском купу у маратону 2018. Из сваке екипе се бодују по три првопласирана такмичара

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Маратон на Европском првенству у атлетици на отвореном